Alan Wilson est :
 Alan Wilson (1943-1970), musicien américain, cofondateur et leader du groupe Canned Heat ;
 Alan Wilson (1946-), architecte américain et concepteur de circuits automobiles.